CR (от ) — обозначение Международного союза охраны природы для биологических видов, находящихся на грани исчезновения.
 CR — английское сокращение для символа «возврат каретки» (carriage return).
 Cr — химический символ хрома.
 Газ CR — дибензоксазепин.